Кубок Германии по футболу 2009/2010 годов завершился 15 мая 2010 года финальным матчем между футбольными клубами «Вердер» (Бремен) и «Бавария» (Мюнхен) на Олимпийском стадионе в Берлине. Команда из Мюнхена разгромила соперника со счётом 4:0 благодаря голам Арьена Роббена, Ивицы Олича, Франка Рибери и Бастиана Швайнштайгера. Завоёванный Кубок 2010 года стал 15-м в истории «Баварии», которая кроме того в этом же сезоне в 22-й раз стала чемпионом Германии, оформив таким образом золотой дубль.

Путь к финалу

Вердер 
 1 раунд — Вердер 5:0 Унион (Берлин)
 2 раунд — Вердер 2:1 Санкт-Паули
 3 раунд — Вердер 3:0 Кайзерслаутерн

 Четвертьфинал —

 Полуфинал —

Бавария 
 1 раунд — Бавария (Мюнхен) 3:1 Некарельц
 2 раунд — Бавария (Мюнхен) 5:0 Рот-Вайсс (Оберхаузен)
 3 раунд — Бавария (Мюнхен) 4:0 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)

 Четвертьфинал —

 Полуфинал —

Финал

Примечания 

Спорт в Германии в 2010 году
Футбол в Европе в 2010 году
2010
Матчи ФК «Вердер»
Май 2010 года
События 15 мая
Спортивные соревнования в Берлине